Ez a lista a férfi 10 000 méteres síkfutás világrekordjának a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által elismert fejlődését mutatja be.

Jegyzetek

Források 
https://web.archive.org/web/20080409154953/http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_69.pdf

Az atlétikai világrekordok fejlődése